Муслимани у Северној Македонији могу бити:

 у верском смислу: муслимани као верници, односно сви следбеници ислама у Северној Македонији, без обзира на етничку припадност
 у садашњем етничком значењу: етнички Муслимани у Северној Македонији, припадници посебне етничке скупине у Северној Македонији
 у ранијем етничком значењу: бивши Муслимани - садашњи Бошњаци у Северној Македонији, припадници бошњачког народа у Северној Македонији, након усвајања новог бошњачког имена 1993. године
 Торбешки муслимани, посебна етнорелигијска скупина у Северној Македонији

Види још 
 Муслимани (вишезначна одредница)
 Муслимани у Босни и Херцеговини (вишезначна одредница)